(824) Анастасия () — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S. Он был обнаружен 25 марта 1916 года русским астрономом Григорием Неуйминым в Симеизской обсерватории и назван в честь своей знакомой Анастасии Семёновой. Независимо был открыт 1 апреля 1916 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг.

Покрытие 
6 апреля 2010 года произошло ярчайшее для Северного полушария покрытие астероидом такого размера звезды Дзета Змееносца, видимой невооружённым глазом.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей